Le Dernier des petits hommes est la quarante-septième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1988.

Univers

Synopsis 
Un camion benne laisse tomber trois paquets qu'un petit homme récupère.
Le paquet contient une étrange poupée qui peut rendre fou toute personne qui croise son regard.
Renaud s'arme d'un bazooka et détruit la poupée juste devant les yeux des grands envoyés pour chercher les trois paquets.
Du fait qu'il a détruit la poupée, les grands vident leur mitrailleuse sur les petits hommes et tuent Cédille.
En guise de vengeance, Renaud tue un des deux hommes et se replie avec un gosse.
Peu après les mêmes grands reviennent et lancent des dizaines de grenades à l'intérieur des grottes, les transformant en fournaise.
Et l'on voit mourir tous nos héros les uns après les autres, à l'unique exception de l'enfant, qui deviendra : Le dernier des petits hommes.

Rassurez-vous ! Il s'agit en réalité d'un film tourné par un petit homme réalisateur. Tout est fictif !

Personnages

Historique 
La publication de cette histoire dans le Journal de Spirou a choqué pas mal de lecteurs, qui ont considéré que Seron sabordait sa série. À la fin de l'aventure, on voit Pierre Tombal, dessiné par Marc Hardy (ancien assistant de Seron), créer un cimetière fait de croix miniatures en hommage aux petits hommes disparus… avant qu'on apprenne le véritable dénouement de l'histoire.

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1988
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1987